Chaguaya ist der Name für folgende Ortschaften:

 Chaguaya (La Paz) – eine Ortschaft im Departamento La Paz in Bolivien
 Chaguaya (Tarija) – eine Ortschaft im  Departamento Tarija in Bolivien